

Sigle 
 Network Time Protocol

Biochimica 
 NTP – nucleoside trifosfato

Codici 
 ntp – codice ISO 639-3 della lingua tepehuan settentrionale